Министерство связи, энергетики и природных ресурсов Ирландии отвечает за телекоммуникации и сектор вещания, а также регулирует, защищает и развивает природные ресурсы Республики Ирландия. Глава министерства — министр связи, энергетики и природных ресурсов, которому помогает один государственный министр.

История 
 Министерство рыбного хозяйства (1921—1930)
 Министерство земельных ресурсов и рыбного хозяйства (1930—1937)
 Министерство земельных ресурсов (1937—1977)
 Министерство рыбного хозяйства (1977—1978)
 Министерство рыбного хозяйства и лесного хозяйства (1978—1986)
 Министерство туризма, рыболовства и лесного хозяйства (1986—1987)
 Министерство морских (1987—1997)
 Министерство морских и природных ресурсов (1997—2002)
 Министерство связи, морских и природных ресурсов (2002—2007)
 Министерство связи, энергетики и природных ресурсов (2007 — настоящее время)

Структура 
Министерство связи, энергетики и природных ресурсов подразделяется на четыре отдела:
 вещания
 энергетики
 телекоммуникаций
 природных ресурсов

Дочерние органы 
 Комиссия по регулированию в энергетике
 Комиссия по вопросам регулирования связи
 Радиовещание Ирландии
 Агентство по развитию цифровых центров
 Национальный электронный научно-исследовательский центр
 Картографическая служба Ирландии
 Геологическая служба Ирландии
 Горный совет
 Агентство по устойчивой энергетике Ирландии
 Национальное агентство запасов нефти
 Центральный и региональные советы по рыболовству
 Совет по электроснабжению
 Ирландская национальная нефтегазовая корпорация

Ссылки 
 Официальный сайт

Государственное устройство Ирландии
Ирландия
Ирландия